Euctemone – astronomo greco antico
Euctemon – cratere lunare